Матс Юхан Сундин (; ) — шведский хоккеист, центральный нападающий, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира. Пятый бомбардир в истории НХЛ среди европейцев (после Россиянина , Александра Овечкина Чеха
Яромира Ягра финнов Теему Селянне и Яри Курри). Завершил карьеру в 2009 году.

Первый в истории европеец, выбранный на драфте НХЛ под первым номером (1989, «Квебек Нордикс»).

Карьера 
Родился в пригороде Стокгольма. В детстве больше занимался бенди, чем хоккеем с шайбой. Летом играл в футбол и теннис.

В июне 1989 года юного шведского игрока вызвали в Миннесоту, где проходил ежегодный драфт новичков НХЛ, тогда его выбрали под 1 номером.

Дебютировал в НХЛ в сезоне 1990/91 и первый гол забил в игре против «Хартфорд Уэйлерз». Тогда он сравнял счёт в самом конце матча. Ту шайбу Сундин хранит до сих пор. Очень многих квебекских болельщиков удивило, что Матс взял 13-й номер. Как признаётся сам хоккеист, он хотел взять 19 номер, но он был занят Джо Сакиком, и тогда Матс выбрал номер 13 — день своего рождения.

В июне 1994 года Сундин был обменян на популярного в то время игрока «Торонто» Уэндела Кларка. Однако из-за локаута в НХЛ его дебют в «Торонто» состоялся лишь в январе 1995 года — в укороченном сезоне 1994/95 он набрал 47 очков в 47 матчах.

В 1997 году после ухода Дуга Гилмора в «Нью-Джерси Девилз» Сундин был назначен его преемником на посту капитана, став шестнадцатым капитаном «Торонто Мейпл Лифс» и первым европейским капитаном в истории команды. За свою карьеру Матс отыграл 13 сезонов за «Торонто». С сезона 1995/96 он проводил не менее 70 игр за клуб в регулярном чемпионате НХЛ и каждый год становился лучшим бомбардиром «Кленовых листьев» по очкам. Исключением стал сезон 2002/03, когда Александр Могильный опередил его на семь очков. За это время Сундин успел стать не только легендой команды и любимцем зрителей, но и получить звание лучшего бомбардира «Мейпл Лифс» за всю историю, лучшего голеадора и второго ассистента. В результате очередного локаута в НХЛ Матс пропустил сезон 2004/05, предпочитая не играть в Швеции, как и многие его соотечественники. Когда игры в НХЛ возобновились, Сундин в первой же игре получает удар шайбой в лицо в область глаза. Вернувшись через месяц, он за оставшиеся 70 игр набрал 78 очков. Однако, это не помогло «Торонто», клуб не попал в плей-офф и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли. Это произошло впервые, начиная с сезона 1998/99.

14 октября 2006 года в матче против «Калгари Флэймз» Матс забил свою 500-ю шайбу в НХЛ, став первым шведом, который достиг такого результата. 27 ноября 2007 года, в игре против команды «Монреаль Канадиенс», он стал первым игроком «Торонто Мейпл Лифс», забившим 400 голов за клуб.

После окончания контракта с «Кленовыми листьями» в 2008 году Сундин взял время на раздумья относительно дальнейшей карьеры и в итоге в середине сезона 2008/09 всё-таки подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс» сроком на один год.

Сундин вернулся в Торонто 21 февраля 2009 года, чтобы сыграть свою первую игру против своего бывшего клуба. Болельщики встретили Матса овациями, «Ванкувер» выиграл по буллитам со счётом 3:2. Сундин непосредственно приложил руку к победному буллиту.

29 августа 2009 года женился на Юсефине Юханссон. У пары есть дочь Бонни и два сына — Натанаэль и Юлиан.

30 сентября 2009 года Матс Сундин объявил об окончании своей карьеры. Одной из причин своего решения он назвал физическую усталость.

12 ноября 2012 года был включён в Зал хоккейной славы. В ноябре 2013 года был включён в Зал славы ИИХФ. В начале января 2017 года был включён в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.

Награды и достижения 
 Олимпийский чемпион (2006) в составе сборной Швеции
 Чемпион мира (1991, 1992 и 1998)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1990, 2003)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 2001)
 Самый ценный игрок чемпионата мира (2003)
 Лучший нападающий чемпионата мира (1992, 2003)
 Чемпион Швеции (1990)
 Викинг Эворд — лучший шведский игрок в НХЛ (1993, 1994, 1997, 2002)
 Включён во вторую символическую сборную звёзд НХЛ (2002, 2004)
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (8 раз)
 Приз Марка Мессье (2008)
 Член зала хоккейной славы (с 2012 г.)
 Член зала славы ИИХФ (с 2013 г.)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Ссылки 
 Матс Сундин — биография на сайте Legends of Hockey
 Матс Сундин на сайте зала хоккейной славы
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Первые номера драфтов НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Зал славы хоккея с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Обладатели Приза Марка Мессье
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами